Вячесла́в Кали́нин:
 Калинин, Вячеслав Васильевич (1939—2022) — советский и американский художник и график.
 Калинин, Вячеслав Иванович (род. 1940) — министр здравоохранения РСФСР.